Brodziatyn – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Brodziatyn – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kamieńskim